Фо́лл-Ри́вер — название некоторых городов и рек в Северной Америке. С английского языка можно перевести буквально, как «река с водопадами».

Города 
 Фолл-Ривер (Канзас)
 Фолл-Ривер (Массачусетс)
 Фолл-Ривер (Теннесси)
 Фолл-Ривер (Висконсин)
 Фолл-Ривер (округ) —  округ в штате Южная Дакота.